Риккардо Пампури (; ) — святой Римско-Католической Церкви, член католического монашеского ордена бонифратров, врач.

С 1923 года работал в Университете в Падуе, Италия. В 1927 году вступил в монашеский орден бонифратров (от  – добрые братья), который занимается лечением больных. Работал в госпитале города Брешиа.

Умер 1930 года в возрасте 33 лет в Милане.

Беатифицирован папой Иоанном Павлом II 4 октября 1981 года, канонизирован им же 1 ноября 1981 года.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 
 
  
 

Святые бонифратры
Католические святые
Святые Италии
Медики Италии
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Выпускники Павийского университета
Францисканские терциарии